Се́нс — сутність чого-небудь; значення; зміст, розумна підстава; рація.

Історичний аспект 

В українську мову запозичене із польської мови; походить від латинського sēnsus «почуття, свідомість, розум, значення, зміст, думка», пов'язаного з sentio «почуваю, розумію, думаю».

Різновиди трактування 

 Те, що відіграє особливу роль, має виняткове значення; сила
 Розумна підстава; рація
 Доцільність, корисність чого-небудь
 Мета, основне призначення чого-небудь
 Почуття, замисел
 Сенс життя — визначення мети існування, призначення людства, людини.

 Daewoo Sens/ЗАЗ Сенс — модель українських автомобілів виробництва АвтоЗАЗ.

Примітки

Література
 Доцільність //

Посилання

Див. також 
 Значення
 Смисл
 Сентенція

Сенс життя
Багатозначні терміни